'''Treblinka pode se referir:

 Treblinka, campo de concentração no regime nazista.
 Treblinka (Polônia), cidade da Polônia.

Desambiguação